Лиша́й — термин, употребляемый для обозначения заболеваний кожи различной этиологии, при которых основной элемент сыпи — мелкие зудящие узелки, не трансформирующиеся в другие высыпания; воспалительные пятна па́пулы.

 Мокнущий лишай — экзема (неинфекционное заболевание неясной этиологии)
 Опоясывающий лишай (вирусная инфекция)
 Отрубевидный (разноцветный) лишай (грибковая инфекция)
 Розовый (пятнистый) лишай (вероятно, вирусная инфекция)
 Стригущий лишай — трихофития (и микроспория (устар.)) (грибковая инфекция)
 Чешуйчатый лишай — псориаз (вероятно, аутоиммунное заболевание)
 Красный плоский лишай (лишай Вильсона, lichen planus) (неинфекционное заболевание неясной этиологии  или аутоиммунное заболевание)

См. также 

 Микозы
 Лишайники